Ryde bezeichnet folgende Orte

 in Deutschland:
 Rüde (Mittelangeln) in Schleswig-Holstein (dänisches Exonym)

 in Dänemark:
 eine Gemeinde in der Holstebro Kommune, siehe Ryde (Dänemark)

 in Großbritannien:
 eine Ortschaft auf der Isle of Wight, siehe Ryde

 in Australien:
 verschiedene Vororte von Sydney, siehe Ryde (New South Wales), East Ryde, North Ryde, West Ryde
 ein Verwaltungsgebiet in Sydney, siehe Ryde City

Weitere Bedeutungen:
Ryde (Felgenhersteller), ein holländischer Felgenhersteller

Ryde ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Ryde (* 1994), schwedische Handballspielerin
 Tomas Ryde (* 1960), schwedischer Handballtrainer